Kremlin Cup 2016 (russisk: Кубок Кремля 2016) var en tennisturnering, der af sponsorårsager afvikledes under navnet VTB Kremlin Cup (russisk: ВТБ Кубок Кремля), og som blev spillet indendørs på hardcourt-baner af typen TP Surface Competition i Sportivnyj Kompleks Olimpijskij i Moskva, Rusland i perioden 15. - 23. oktober 2016. Det var den 27. udgave af Kremlin Cup, og kvindernes rækker var en del af WTA Tour 2016, hvor turneringen var sæsonens sidste i kategorien WTA Premier, mens herrernes rækker var en del af ATP World Tour 2016, hvor den tilhørte kategorien ATP World Tour 250.

Damesingletitlen blev vundet af Svetlana Kuznetsova, som dermed vandt turneringen for andet år i træk, og som samtidig besatte den ottende og sidste ledige plads ved WTA Finals 2016, der blev spillet den følgende uge i Singapore. I finalen besejrede russeren australieren Daria Gavrilova med 6-2, 6-1 og blev den blot tredje spiller i turneringens historie til at vinde damesingletitlen to gange. Sejren i Moskva var Kuznetsovas 17. titel i karrieren og anden titel i 2016 på WTA Tour. Til gengæld var Gavrilova i finalen i damesingle i en WTA-turneringen for første gang nogensinde.

I herresingle blev Pablo Carreño Busta den første spanske vinder af Kremlin Cup, da han i finalen vandt med 4-6, 6-3, 6-2 over Fabio Fognini. Dermed vandt spanien den anden ATP World Tour-titel i karrieren blot to måneder efter sin første turneringssejr i nogensinde ved Winston-Salem Open tidligere på året.

I damedoublerækken blev det til tjekkisk sejr, idet Andrea Hlaváčková og Lucie Hradecká i finalen besejrede Daria Gavrilova og Darja Kasatkina med 4-6, 6-0, [10-7] og dermed sikrede sig den 13. turneringssejr i deres tid som makkere. For Hlaváčková var sejren den 19. WTA-titel i karrieren i double, mens Hradecká vandt sin 21. doubletitel på WTA-niveau.

Endelig blev herredoubleturneringen vundet af colombianerne Juan Sebastián Cabal og Robert Farah, der vandt deres fjerde titel i 2016 ved at besejre Julian Knowle og Jürgen Melzer i finalen med 7-5, 4-6, [10-5]. Det var sydamerikanernes ottende titel i karrieren, men det var første gang nogensinde, at de vandt en turnering, der blev spillet indendørs.

Præmier

Kvinder 

Den samlede præmiesum for kvindernes rækker under WTA Tour androg $ 823.888 og fordelte sig som følger.

Mænd 

Den samlede præmiesum for mændenes rækker under ATP World Tour androg $ 717.250 og fordelte sig som følger.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere, der fordelte sig på:
 22 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 5. september 2016 (seks uger før turneringens start).
 2 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 4 spillere fra kvalifikationsturneringen.
Efter lodtrækningen blev foretaget, meldte en af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til en lucky loser fra kvalifikationen.

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Damedouble 

Damedoubleturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere, der fordelte sig på:
 21 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 5. september 2016 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 4 spillere fra kvalifikationsturneringen.
Eftersom en af de direkte kvalificerede spillere efterfølgende meldte afbud, blev der i hovedturneringen endvidere plads til en lucky loser fra kvalifikationen.

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Herredouble 

Herredoubleturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Кубок Кремля

Noter 

2016
WTA Tour 2016
ATP World Tour 2016